Krzikalla ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Krzikalla (1887–1944), deutscher Politiker (USPD, KPD)
 Lucas Krzikalla (* 1994), deutscher Handballspieler
 Peter Krzikalla (* 1941), deutscher Fußballspieler